Владимир Павлович Мордвинов  ( — 1908) — сенатор гражданского кассационного департамента; .

Биография 
Происходил из дворянского рода Мордвиновых; сын действительного статского советника Павла Ивановича Мордвинова (1806—1868) от его брака (с 31 января 1838 года) с московской купчихой Анной Владимировной Урусовой, воспитанницей (незаконной дочерью) князя В. М. Урусова. Родился в Москве  года, был крещён  в Спиридоновской церкви, что за Никитскими воротами, при восприемстве деда Ивана Яковлевича Мордвинова и купчихи Анна Гордеевны Пантовой. Кроме сына в семье было четыре дочери: Пелагея (1839—?) — замужем за действительным статским советником Платоном Васильевичем Бельковским; Анастасия (1844—1864); Мария (1846—1882); Анна (1842—1844).

Образование получил в реформаторском училище при реформаторской церкви в Петербурге и в частном пансионе Г. Эмме. Затем учился в Императорском училище правоведения, который в 1859 году окончил с золотой медалью. Службу начал в III гражданском отделении департамента министерства юстиции; через год уже был старшим помощником столоначальника, а затем — столоначальником этого отделения.

В 1864 году определён обер-секретарем Священного Синода; в 1867 году получил звание камер-юнкера. В 1871 году был причислен сверх штата к канцелярии обер-прокурора Священного Синода. В 1872 году был возвращён в департамент министерства юстиции. В 1875 году исполнял должность редактора в гражданском отделении департамента министерства юстиции, а в 1877 году был перемещён на ту же должность в межевой департамент. В 1878 году назначен исполняющим должность юрисконсульта «консультации, при министерстве юстиции учреждённой», с оставлением в прежней должности.

С 11 января 1880 года — действительный статский советник.

В 1881 году назначен помощником управляющего канцелярией Священного Синода, а в 1884 году стал членом консультации при министерстве юстиции, с оставлением в должности юрисконсульта при обер-прокуроре Священного Синода. В 1890 году был назначен к присутствованию в Гражданском кассационном департаменте Правительствующего Сената.

В. П. Мордвинов участвовал в комиссиях для составления проекта подробных правил об установлении нового порядка рассмотрения жалоб, приносимых на решение Священного Синода; для пересмотра правил о церковном хозяйстве; для пересмотра узаконении о земском обложении; для пересмотра существующих порядков защиты интересов казны по производящимся в судебных делах спорным гражданским делам и для установления основании к изменении этих порядков.

С 1882 по 1884 год состоял кандидатом депутата дворянства по  Новоладожскому уезду Санкт-Петербургской губернии. В 1872—1875 и в 1882—1887 годах состоял по выборам земства почётным мировым судьей по Новоладожскому уезду, а в 1884—1887 годах — по Романово-Борисоглебскому уезду Ярославской губернии. Также состоял членом многих учёных и благотворительных обществ и учреждений.

Был назначен сенатором 6 июня 1890 года с производством в тайные советники.

Имел высшие ордена российской империи: орден Св. Станислава 1-й ст. (1883), Св. Анны 1-й ст. (1887), Св. Владимира 2-й ст. (1894).

Был близок, в частности, с Иоанном Кронштадтским. В конце жизни он страдал от тяжёлой болезни. Он не имел детей, не было и наследников у его сестёр и поэтому в 1903 году он передал в дар Иоанновскому женскому монастырю в Санкт-Петербурге, находящегося под опекой Иоанна Кронштадтского, своё имение Ваулово с условием создания здесь приюта для больных и своего проживания до смерти .

Умер  года.

Библиография 
 Указатель вопросов права и судопроизводства, разъясненных решениями Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, по отношению их к православной церкви и православному духовенству : С 1 сент. 1866 по 1 ноября 1869. — : тип. А. Траншеля, 1870
 Церковное судоустройство и судопроизводство в Сербии. — , 1870
 Семейное чтение. Мать семейства. — Вологда, 1872
 Семейное чтение. Выпуск 2-ой. Домашний мир. — Вологда, 1873
 Воспоминания о Бар-граде. Из записок путешественника: С планом внутренности церкви в коей почивают мощи св. Николая Чудотворца. — : тип. М-ва внутр. дел, 1873. — 21 с.: ил.
 Постоянный календарь для православных — Ярославль: тип. Г. Фальк, 1874
 Воспоминания о Царь-граде: Из записок путешественника: С планом внутренности церкви в коей почивают мощи св. Николая Чудотворца. — : тип. М-ва вн. дел, 1874
 Православная церковь в Буковине. — : тип. М-ва внутр. дел, 1874
 Путеводитель православных поклонников по городу Риму и его окрестностям. — : тип. М-ва вн. дел, 1875
 Тайны Талмуда и евреи в отношении к христианскому миру. — : тип. А. И. Красева, 1880 (тип. Ф. Иогансон (на обл.))

Примечания

Литература 
 
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. — Т. 2. — С. 82—83.
 Письма к Леониду, архимандриту (Кавелину) [рукопись]

Выпускники Императорского училища правоведения
Сенаторы Российской империи